Self Control — третій студійний альбом американської співачки Лори Бреніген, виданий в 1984 році.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки